

Persone

Sørensen
 Åge Sørensen (1937-2022) – ex calciatore norvegese
 Åge Sørensen (1956) – ex calciatore norvegese
 Arne Sørensen – calciatore norvegese
 Asger Sørensen – calciatore danese
 Axel Sørensen – direttore della fotografia danese
 Bent Sørensen – calciatore danese
 Bent Sørensen – compositore danese
 Birgitte Hjort Sørensen – attrice danese
 Chris Sørensen – calciatore danese
 Chris Anker Sørensen – ciclista danese
 Christen Sørensen Longomontanus – astronomo danese
 Dennis Sørensen – calciatore danese
 Erling Sørensen – calciatore ed allenatore danese
 Frederik Sørensen – calciatore danese
 Inge Sørensen – nuotatrice danese
 Jacob Sørensen – calciatore danese
 Jan-Derek Sørensen – calciatore norvegese
 Jens-Kristian Sørensen – calciatore danese
 Jørgen Sørensen – calciatore danese
 Jørn Sørensen – ex calciatore danese
 Kenneth Sørensen – calciatore danese
 Knut Sørensen – calciatore norvegese
 Marco Sørensen – pilota automobilistico danese
 Nicki Sørensen – ciclista danese
 Nicoline Sørensen – calciatrice danese
 Odd Wang Sørensen – calciatore norvegese
 Ole Sørensen – calciatore danese
 Per Sørensen – militare danese
 Peter Sørensen – allenatore di calcio ed ex calciatore danese
 Rolf Sørensen – ciclista danese
 Søren Sørensen – chimico danese
 Thomas Sørensen – calciatore danese

Sorensen
 Brad Sorensen – giocatore di football americano statunitense
 Cody Sorensen – bobbista canadese
 Gerry Sorensen – ex sciatrice alpina canadese
 Harry Sorensen – cestista statunitense
 James Sorenson – attore australiano
 Jessica Sorensen – scrittrice statunitense
 Rickie Sorensen – attore e doppiatore statunitense

Pagine correlate 
Jan Sørensen